5120 Bitias – asteroide troiano di Giove del campo troiano
 Bitias – genere di crostacei appartenenti alla famiglia Pandalidae